Кольбато (, ) — муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 18,07 км². Население — 4114 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Казер (Франция, с 1986)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны